El País peut désigner : 
El País, un périodique espagnol ;
El País (Argentine), un périodique argentin ;
El País (Colombie), un périodique régional colombien situé à Cali en Colombie ;
El País (Uruguay), un journal uruguayen.